Gandi peut désigner :

Toponyme 
Gandi, une localité située dans le département de Pibaoré au Burkina Faso
Gandi, une localité située dans le département de Sebba au Burkina Faso
Gandi, une localité au Cameroun.

Entreprise 
 Gandi, une entreprise française de l'informatique spécialisée dans les noms de domaine.

Homonymie de localités